Fasciano steht für:
 Fasciano (Ort), Gemeinde in der Provinz Arezzo, Italien

Fasciano ist der Familienname folgender Personen:
 Pasquale Fasciano (1918–1974), italienischer Schauspieler